Палмьери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Палмьери, Кайл (род. 1991) — профессиональный американский хоккеист, нападающий команды НХЛ «Нью-Джерси Девилз».
 Палмьери, Чарли (настоящее имя Карлос Мануэль Палмьери; 1927—1988) — американский пианист пуэрто-риканского происхождения, композитор, руководитель сальса-ансамблей и продюсер.